Банну:

 Банну — город в Пакистане, находится в провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Банну — один из 24 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
 Банну — пограничный регион, административная единица в Федерально управляемой племенной территории в Пакистане.